Bouncing steht für:

 Indirekter Blitz (engl. Bouncing, Bouncing Flash), Blitzmethode in der Fotografie
 Bouncen (Sport), eine Funsportart

Siehe auch:

 Bounce Message, Fehlermeldung, die von einem Mailserver automatisch erzeugt wird
 Bouncer (Begriffsklärung)